Kinder steht für:

 die Mehrzahl von Kind, siehe Kindheit
 eine Verwandtschaft, siehe Verwandtschaftsbeziehung #Kinder
 Kinder (Louisiana), Ort im Allen Parish, Louisiana, Vereinigte Staaten
 Kinder (Lied), Lied von Bettina Wegner (1976)
 Kinder (Zeitschrift), deutsches Elternmagazin

Kinder ist der Familienname folgender Personen:

 Arvid Kinder (* 1980), deutscher Volleyball- und Beachvolleyballspieler
 Christian Kinder (1897–1975), deutscher Jurist
 Claude William Kinder (1852–1936), britischer Ingenieur
 Ernst Kinder (1910–1970), deutscher Theologe und Hochschullehrer
 Hannes Kinder (* 1985), deutscher Musiker und Komponist
 Hans Kinder (1900–1986), deutscher Maler und Grafiker
 Hermann Kinder (1944–2021), deutscher Schriftsteller und Literaturwissenschaftler
 Horst Kinder (1919–2011), deutscher Brigadegeneral
 Johannes Kinder (1843–1914), deutscher Jurist, Heimatforscher und Politiker
 Manfred Kinder (* 1938), deutscher Leichtathlet
 Nino Kinder (* 2001), deutscher Eishockeyspieler
 Peter Kinder (* 1954), US-amerikanischer Politiker
 Ralf Kinder (* 1966), deutscher Drehbuchautor
 Rudolf Kinder (1881–1944), deutsch-litauischer Politiker
 Sebastian Kinder (* 1974), deutscher Wirtschaftsgeograph
 Vladimír Kinder (* 1969), slowakischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Die Kinder
 Kinder, Kinder, Comedyserie
 Kinder Schokolade, Süßware
 Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtung
 Kinder Scout, Berg in Derbyshire, Großbritannien